Rothau ist ein geographischer Name:

Orte:
 Rothau (Tittling), Dorf von Markt Tittling im Landkreis Passau, Bayern
 Rothau, Gemeinde im Département Bas-Rhin (Niederelsass), Region Grand Est, Frankreich
 Rothau, deutscher Name von Rotava, Stadt im Bezirk Falkenau der Karlsbader Region, Tschechien

Gewässer:
 Rothau (Kleine Ohe), linker Zufluss der Kleinen Ohe (zur Gaißa) nahe Rothau, Markt Tittling, Landkreis Passau, Bayern
 Rothau, deutscher Name der Rotava (Fluss), linker Zufluss der Svatava im Weiler Anenské údolí der Stadt Rotava, Bezirk Falkenau, Karlsbader Region, Tschechien